Il termine Sambro può avere vari significati:
 Sambro  – un torrente affluente del Setta nella città metropolitana di Bologna.
 Sambro  – una cittadina canadese della Nuova Scozia nella contea di Halifax.
 Sambro  – un torrente umbro (nella zona di Assisi).